Джованни Эрнандес Сото (; род. 16 июня 1976, Кали) — колумбийский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в национальной сборной Колумбии. Рекордсмен сборной Колумбии по количеству голов на Кубках конфедераций — три гола.

Биография 
Воспитанник клуба «Бока Хуниорс Кали». В 1993 году дебютировал в Кубке Мустанга, успешно проведя сезон за «Онсе Кальдас» из Манисалеса — в 28 матчах чемпионата молодой полузащитник отметился 11-ю забитыми голами. В следующем году он перешёл в клуб «Америка» из родного города Кали, где провёл следующие 2,5 года. Эрнандес в 1996 году помог своему клубу в 4-й раз в истории дойти до финала Кубка Либертадорес (в турнире он отметился 2 забитыми голами), где принял участие только в домашнем матче. «Америка», как и 10-ю годами ранее, уступила аргентинскому «Ривер Плейту».

В 1996—1999 годах Эрнандес выступал за «Индепендьенте» из Медельина. Он был одним из главных лидеров команды в этот период, проведя свыше 100 матчей, и забив 20 голов. Примерно такие же стабильные и высокие показатели были у Эрнандеса и в следующих двух клубах, за которые он выступал в 2000—2006 годах — в «Депортиво Кали» и аргентинском «Колоне» из Санта-Фе.

Период начала 2000-х годов был также лучшим для Джованни и в сборной Колумбии. В 2001 году с национальной командой он выиграл первый для страны Кубок Америки. На победном турнире он отметился 2 забитыми голами. Хотя колумбийцам немного не хватило до попадания на чемпионат мира 2002, в следующем году победители Кубка Америки заняли 3-е место в Кубке конфедераций. Эрнандес стал одной из звёзд турнира, отметившись 5-ю голами в 5 матчах сборной.

В 2004 году Эрнандес не слишком удачно выступал за сборную, а в «Колоне» же, за который он блестяще начал аргентинский этап карьеры, его показатели несколько ухудшились. Несмотря на это, в 2005 году Эрнандесом интересовалась легендарная «Бока Хуниорс», предложившая Колону 5 млн евро. Однако «Колон» был согласен уступить своего лидера минимум за 8 млн и сделка не состоялась.

В конце-концов, Эрнандес в 2007 году оказался в чилийском «Коло-Коло», который тогда собрал сверх-мощный состав игроков, сметавший всё на своём пути как в Чили, так и во многом даже на международной арене (чилийский гранд в 2006 году дошёл до финала Южноамериканского кубка, где был фаворитом, но сенсационно уступил мексиканской «Пачуке» по сумме матчей). 2007 год получился ударным как для Эрнандеса (12 голов в 27 матчах чемпионата Чили), так и для «Коло-Коло», выигравшего оба чемпионата страны — как Апертуру, так и Клаусуру.

С 2008 года Джованни Эрнандес выступает за «Хуниор» из Барранкильи. Он помог команде спастись от вылета в низший дивизион и сейчас является одним из самых любимых игроков среди болельщиков.

За свою карьеру Эрнандес зарекомендовал себя как трудолюбивый игрок, который обладает точным пасом и, при необходимости, может подключаться сам в атаку, завершая комбинации и отличаясь со средних и дальних дистанций. Также он известен своей христианской религиозностью, которую демонстрирует во время празднования голов (католические мотивы изображены на его майке, одетой под основную футболку).

Достижения 
 Америка Кали
 Финалист Кубка Либертадорес: 1996
 Коло-Коло
 Чемпион Чили: Ап. 2007, Кл. 2007
 Сборная Колумбии
 Победитель Кубка Америки: 2001

Ссылки 
 Профиль на zerozerofootball

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Униаутонома»
Футбольные тренеры Колумбии
Тренеры ФК «Униаутонома»
Тренеры ФК «Реал Картахена»
Тренеры ФК «Атлетико Хуниор»
Тренеры ФК «Атлетико» Кали
Чемпионы Южной Америки по футболу